Bağdatlı est un gentilé turc qui signifie « bagdadien », de Bağdat, nom turc de Bagdad. Bağdatlı est egalement un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Bağdatlı est un prénom masculin turc notammemet porté par :
 Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa (1861-1932), homme d'État de l'Empire ottoman ;
  (ö. 1605), poète turc.

Toponyme 
Bağdatlı set un toponyme turc notamment portégalement par :
 , village du district de Feke dans la province d'Adana ;
 , village du district d’Ulus dans la province de Bartın ;
 , village du district de Sungurlu dans la province de Çorum ;
 , village du district de Reşadiye dans la province de Tokat.

Voir aussi 
 Bağdatlıoğlu, patronyme turc qui signifie « fils du bagdadien ».

Prénom turc
Toponymie turque